Baptiste pode ser:

Jean-Baptiste Colbert
Jean-Baptiste Debret
Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste de Lamarck
Johann Baptiste von Spix
Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Dumas
Jean Baptiste Perrin
Jean-Baptiste Greuze
Jean-Baptiste Robillon
Jean-Baptiste Pigalle

Desambiguação